1999 Голяма награда на Бразилия е 27-ото за Голямата награда на Бразилия и втори кръг от сезон 1999 във Формула 1, провежда се на 11 април 1999 година на пистата Интерлагос в Сао Пауло, Бразилия.

Рикардо Зонта не се класира за състезанието след като контузи левия си крак при инцидент по време на квалификацията.

Репортаж 
Мика Хакинен(стартирайки от пол-позиция) направи чудесен старт за разлика от съотборника си Дейвид Култард който остана на място, като трябваше да бъде избутан към питлейна. Към края на първата обиколка класирането е Хакинен, Рубенс Барикело, Михаел Шумахер, Еди Ървайн, Джанкарло Фисикела, Хайнц-Харалд Френтцен, Александер Вурц и Деймън Хил. Три обиколки по-късно Култард се връща на пистата след като проблема е оправен. Точно когато вече е на трасето Макларън-а на Мика забави темпо което даде шанс на Барикело и Шумахер да го изпреварят. Хил и Вурц се закачиха в началото на 10-а обиколка като австриеца трябваше да мине през зоната за сигурност. Състезанието за Хърбърт приклочи след проблем с хидравликата на неговия Стюарт след като е 7-и. Барикело направи своя първи пит-стоп в 26-а обиколка, след като водеше през първата част от състезанието. Той излезе зад Ферари-то на Ървайн като двамата водеха битка за 3-та позиция. Стефан Саразан който замества Лука Бадоер само за това състезание се движеше добре на 11-а позиция преди да загуби контрол на неговото Минарди и се удари в предпазната ограда, завъртайки се 6 пъти. Причината за това е вероятна повреда по задното крило. Барикело изпревари Ървайн в 36-а обиколка за да си върне 3-та позиция. Михаел спря за своя пит-стоп което даде шанс на Хакинен да бъде отново първи и след своя пит-стоп, разликата между двамата е две секунди. След като Рубенс изпревари Ървайн той направи разлика между него и северно-ирландеца, преди повреда в двигателя да му коства потенциален подиум. Мика Хакинен нямаше никакви проблеми до финала и това е десета победа за финландеца. М. Шумамер финишира втори на около 4 секунди зад Макларъна. Френтцен финишира трети, макар той да остане без гориво на последната обиколка.

Резултати и класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Бразилия